Валье-де-Лекрин () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.

Имеет площадь 461 км², население . Граничит с комарками Вега-де-Гранада на севере, Альпухарра-Гранадина на востоке, Коста-Тропикаль на юге и Алама на западе.

Названия получила по долине Лекрин. Во времена арабского владычества местность была известна как iqlīm al-qaṣb, «область [сахарного] тростника». После Реконкисты регион обезлюдел и был заново заселён переселенцами из королевств Хаэн, Кордова, Галисия.

Муниципалитеты 
В состав комарки входит 8 муниципалитетов:
 Альбуньуэлас
 Дуркаль
 Лекрин
 Нигуэлас
 Падуль
 Эль-Пинар
 Эль-Валье
 Вильямена

Примечания 

Районы Гранады